Heaven’s Gate steht für:

 Heaven’s Gate (Film), einen Western aus dem Jahr 1980
 Heaven’s Gate (Neue Religiöse Bewegung), eine neureligiöse Gemeinschaft
 Heaven’s Gate (Computerspiel), 1996 von Atlus als Arcade-Automat und für PlayStation veröffentlicht

Siehe auch:
 Heavens Gate, eine deutsche Heavy-Metal-Band